Ирод II разные авторы под этим именем имеют ввиду разных людей: 
 Ирод II (~ 27 до н.э. — 33/34) — Ирод Боэт или Ирод Филипп I, сын Ирода I и Мариамны, первый муж Иродиады. 
 Ирод II Халкидский (~ 12 до н.э. — 48) — царь Иудеи (41 — 48), внук Ирода I